Scarlatti puede referirse a alguno de los siguientes personajes:

Alessandro Scarlatti, compositor italiano nacido en 1660.
Domenico Scarlatti, compositor italiano, sexto hijo de Alessandro, nacido en 1685 y afincado en España.
Anna Maria Scarlatti, cantante, hermana de Alessandro Scarlatti.
Francesco Scarlatti, compositor, hermano de Alessandro Scarlatti.
Giuseppe Scarlatti, compositor, sobrino de Domenico Scarlatti.
Melchiorra Brigida Scarlatti, cantante, hermana de Alessandro Scarlatti.
Pietro Filippo Scarlatti, compositor, hijo de Alessandro Scarlatti.
Tommaso Scarlatti, cantante, hermano de Alessandro Scarlatti.